Verditer kan syfta på:
Grön verditer – ett grönt färgpigment, se Malakitgrönt (oorganiskt pigment)
Blå verditer – ett blått färgpigment, se Azurit
Färgämnen och pigment